République française peut désigner :

Régimes politiques 
 Le nom officiel de la France, République française.
 Le régime de la France après l'abolition de la monarchie capétienne et la fin des empires, voir Régime républicain en France.
 La Première République française qui dure du  au , date de la proclamation de Napoléon Bonaparte empereur des Français par sénatus-consulte. On distingue trois périodes :
 La Convention nationale, entre le  et le . À partir du , le calendrier républicain est officiellement utilisé. Le  est proclamée la Constitution de l'an I, qui se substitue à la Constitution de 1791 : elle ne fut jamais appliquée ;
 Le Directoire, fondé par la Constitution de l'an III. Il s’étend entre le  et le  ;
 Le Consulat, entre le  et le .
 La Deuxième République française couvre la période du  au .
 La Troisième République française couvre la période du  au .
 La Quatrième République française a duré du  au .
 La Cinquième République française est l'actuelle république de la France.
 Les projets de .

Autres 
 La République française, journal républicain fondé par Léon Gambetta et publié de novembre 1871 à 1924.
 République française (1802), un vaisseau de la marine impériale de Napoléon, puis de la marine royale.

Articles connexes 
 Royaume de France
 

Homonymie
Républicanisme en France